David Alaba (né en 1992), footballeur autrichien.

Alaba peut aussi désigner :
 Alaba, un woreda de la Région des nations, nationalités et peuples du Sud en Éthiopie ;
 l'alaba, une langue couchitique parlée en Éthiopie ;
 les Alabas, un peuple d’Éthiopie.